

Miasta 

 Tonopah – w stanie Arizona
 Tonopah – stolica hrabstwa Nye w Nevadzie

Miejsca 
 Poligon Doświadczalny Tonopah (ang. Tonopah Test Range) – w hrabstwie Nye